И́хала () — остановочный пункт и бывшая железнодорожная станция на 210,3 км перегона Элисенваара — Яккима линии Кушелевка — Сортавала.

Общие сведения 
Остановочный пункт расположен в одноимённом посёлке Мийнальского сельского поселения Лахденпохском районе Республики Карелия. До ликвидации путевого развития в конце 1990-х годов станция находилась на ручном управлении на линии с полуавтоблокировкой. В здании вокзала располагался пост ЭЦ и находился дежурная по станции.

Современное состояние 
На 2019 год сохранилось здание старого финского вокзала 1910 года постройки
. Кроме низкой пассажирской платформы, на бывшей станции также сохранились три высоких финских платформы: две багажных (в западном конце и середине пассажирской платформы) и одна грузовая (напротив вокзала).
Вокзал и зал ожидания закрыты, билетная касса не работает. Билеты приобретаются в штабном вагоне у начальника поезда. На остановочном пункте установлен новый пассажирский павильон, а также информационные таблички с названием пункта.
До 2019 года возле бывшей нечётной (западной) горловины станции железную дорогу пересекало шоссе А129 (позднее — А121 «Сортавала»). Теперь трасса «Сортавала» пошла в обход посёлка и остановочного пункта.

Пригородное и пассажирское сообщение 
Пригородное движение по остановочному пункту осуществляется двумя парами поездов Кузнечное — Сортавала — Кузнечное. Также здесь имеет остановку пассажирский поезд Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург.

История 
Станция Ihala, как и весь участок Антреа — Сортавала был открыт 01 ноября 1893 года. Решение о строительстве железной дороги Выборга — до  было принято в 1888 году. Работы по строительству были начаты в 1890 году. На сооружении дороги в 1892 году работало 6000 человек.
Благодаря железной дороге станция Ихала стала транспортным узлом близлежащих деревень с частными магазинами, пекарней, кафе и другими предприятиями. Так, в 1923 году путевое развитие станции составляло три станционные пути, плюс один подъездной путь в восточной горловине станции.
31 июля 1941 года на Карельском перешейке начала наступление финская Юго-Восточная армия. Советские войска попытались нанести контрудар, но понесли большие потери и отошли на исходные рубежи. 6 августа финны продолжили наступление и к исходу 9 августа вышли в район Лахденпохья, Куркиёки и Хийтола к Ладоге.
Станция Ихала, как здание вокзала, так и грузовой двор, получила значительные повреждения.

Путевой пост Хёрппё (Хёрпёнселькя) 

В 4600 метрах юго-западнее оси станции Ихала (в сторону Аккахарью, на современном 205,7 км) располагался путевой пост Хёрппё (Хёрпёнселькя) (). Это был пост примыкания подъездного пути к гравийному карьеру. Административно пост подчинялся станции Ихала.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1893 году
Лахденпохский район
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции